

Toponymie 

 Ilo, une ville portuaire située dans la région de Moquegua au Pérou ;
 Ilo, une province du Pérou située dans la région de Moquegua.

Sigle 
ILO peut désigner :
 indice limite d'oxygène, une grandeur permettant de mesurer l'inflammabilité d'un matériau ;
 International Labour Organization (en français, Organisation internationale du travail) ;

iLO peut désigner :
 , un système de gestion de serveur à distance.

Linguistique 
ILO peut désigner :
 ILO, une abréviation de Internacia Lingvo (langue internationale), l'espéranto.

ilo peut désigner :
 ilo, le code de la langue ilocano (langue parlée aux Philippines), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Voir aussi 
 Ilo Lympia, un album musical

Code